Эльмар Янович Китс (; , Юрьев, Лифляндская губерния — 24 марта 1972, Тарту) — эстонский советский художник, народный художник Эстонской ССР (1971).

Биография 
Родился  в городе Юрьеве (ныне Тарту). Провёл детство в волости Рынгу, где окончил сельскую школу в Корусте, а в 1932 году окончил гимназию Хуго Треффнера в Тарту.

С 1935 по 1939 годы учился в высшем художественном училище «Паллас», где занимался живописью в классе известного эстонского живописца профессора Адо Ваббе.

В 1940—1941 годах работал преподавателем рисования в Государственной высшей художественной школе имени Конрада Мяги.

В 1946 году вместе с группой эстонских художников провёл месяц в Армении, в 1947 году был в среднеазиатских республиках, а в 1955 году в Карелии.

После войны с 1947 по 1949 годы работал преподавателем живописи в Тартуском Государственном художественном институте, руководил отделом монументальной живописи. В 1947 году получил звание доцента.

Творчество 
В 1949 году мастер создал композицию, посвященную революционным событиям 1905 года, — «Расстрел рабочих в Таллине в 1905 году», а одной из лучших тематических картин шестидесятых годов явился холст «В. И. Ленин» (1969).

В 1950-е годы художником создан ряд портретов («Профессор И. В. Вески», 1952; «Художница Л. Китс-Мяги», 1956; «Автопортрет», 1956 и др.). Кисти живописца принадлежит самый большой в эстонском искусстве групповой портрет — «Обсуждение произведений искусств в Союзе художников Советской Эстонии», 1947.

В эстонскую советскую классику живописи вошёл натюрморт «Цветы» (1945).

В 1961—1962 годах в ходе поиска новых форм изобразительного выражения автором создан триптих «Музыка — Балет — Изобразительное искусство». Позже, наряду со строго реалистическими полотнами («Старики», 1970), художник создает ряд работ в абстрагирующей манере («Трио», 1964; «Китайское», 1966; «Молодежь», 1966; «В ожидании обеда», 1966 и др.).

В 1947 году в соавторстве с Эвальдом Окасом и  художник выполнил роспись потолка зрительного зала театра «Эстония», в 1965 году создал настенное панно в ресторане «Тарвас», а в 1971 году — декоративное панно в Доме культуры в Риизипере.

Российские зрители в июне 1956 года познакомились с работами художника на выставке, посвященной творчеству трёх эстонских художников — Э. Эйнмана, Э. Китса и Р. Сагритса.

В 1971 году мастеру было присвоено звание народного художника Эстонской ССР. Творчество художника представлено в Таллинском художественном музее богатой коллекцией, позволившей организовать посмертно две выставки: в 1972 году — ретроспективную персональную выставку в Таллине и Москве, а в 1975 году — экспозицию «Этюды и наброски Эльмара Китса».

Награды и звания 
 Дважды лауреат премии Советской Эстонии (1948, 1970)
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1956)
 Народный художник Эстонской ССР (1971)
 Орден «Знак Почёта» (1956)

Семья 
 Отец — Яан Китс ()
 Жена —  (1916—1990) — художница
 Дочь —  (1945—2019) — художница, замужем за скульптором .
 Сын —  (род. 1946) — флейтист.

Примечания

Литература 
 Erm V., Elmar Kits, Tallinn, 1959 (резюме на рус. яз.)
 Erm V., Uus etapp Elmar Kitse loomingus, «Kunst», 1967.

Художники СССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Народные художники Эстонской ССР
Лауреаты премии советской Эстонии